Васил Петров Огнянов е български химик, революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Васил Огнянов е роден в 1881 година в Кюстенджа. През 1905 година в делегат на Първия конгрес на Серския революционен окръг на ВМОРО. 

Завършва специалност Химия в Софийския университетет 1908 година. Учителства в Габрово, Дряново и Враца. Автор е на учебници.

През Първата световна война е запасен капитан, командир на рота в Дванадесети пехотен балкански полк. За бойни отличия през войната е награден с ордени „За храброст“, IV степен и „Св. Александър“ V степен.

Между 1925 и 1945 година е началник на химическия отдел на Централния ветереринаро-бактериологичен инсититут. Предеседател на Съюза на българските химици от 1945 до 1950 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Кюстенджа
Починали в София
Добруджански българи
Дейци на ВМОРО
Санданисти
Български революционери от Тракия
Български военни дейци от Първата световна война
Български капитани
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Носители на орден „Свети Александър“
Български химици
Възпитаници на Софийския университет
Български автори на учебници